Underground — дебютный альбом парижской индастриал группы Krystal System, выпущен в 2008 году на бельгийском лейбле Alfa Matrix. Альбом выпущен в двух версиях, стандартном и двухдисковом исполнении. На бонус диске находятся ремиксы таких групп, как Implant, Psy'Aviah, Essence Of Mind, Leaether Strip и других. Альбом достиг 4 места в Deutsche Alternative Charts.

Список композиций

CD1 
 «Underground» — 3:35
 «Mental» — 5:11
 «I Love My Chains» — 3:00
 «Instar» — 4:47
 «New World» — 4:49
 «The Day I Died» — 3:59
 «Slice» — 3:15
 «Alakor» — 4:20
 «Demain n'existe pas» — 4:52
 «Idols» — 3:53
 «Something You Hate» — 4:02
 «Elektrostal» — 4:07
 «Krystal Song» — 7:51

Бонус CD2 
 «Slice (Essence of Mind Remix)» — 3:35
 «I Love My Chains (Implant's Dirty Hands Mix)» — 2:23
 «Demain n'existe pas (Implant's London's Burning Remix)» — 4:06
 «I Love My Chains (B.O.S.C.H. Remix)» — 2:53
 «Slice (Psy'Aviah Remix)» — 3:17
 «Alakor (Leaether Strip Version)» — 6:03
 «I Love My Chains (Angels on Acid Remix)» — 3:55
 «Idols (Neverdice Remix)» — 3:23
 «I Love My Chains (SiSeN & Takuya Angel Remix)» — 6:02

Участники записи 
 Bonnie — вокал, гитара
 N° 7 — вокал, синтезатор, семплы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Krystal System
 Альбом на discogs.com
 Альбом на amazon.de
 Отзыв allmusic.com

Альбомы 2008 года
Альбомы электронной музыки
Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Krystal System
Альбомы Alfa Matrix